Зино́вьевский о́круг — единица административного деления Украинской ССР, существовавшая с апреля 1923 по сентябрь 1930 года. Административный центр — город Зиновьевск.

Образован в 1923 году в составе Одесской губернии под названием Елисаветградский округ. 7 августа 1924 года вместе с переименованием окружного центра переименован в Зиновьевский округ. Изначально делился на 13 районов. Районное деление неоднократно менялось.

С 1 августа 1925 года губернии на Украине были упразднены, и округ перешёл в прямое подчинение Украинской ССР.

Округ упразднён 15 сентября 1930 года, как и большинство округов УССР. Районы переданы в прямое подчинение Украинской ССР.

По данным переписи 1926 года численность населения составляла 770,0 тыс. чел. В том числе украинцы — 82,8 %; русские — 8,9 %; евреи — 4,3 %; молдаване — 3,0 %.

На 1 января 1926 года в округ входили:
 центр – г. Зиновьевск, районов – 18, городов – 1;
 население всего: 749.190, в т.ч. городское – 51.558, сельское – 697.632;
 районы: Бобринецкий (с. Бобринец), Больше-Высковский (м. Большая-Выска), Братский (м. Братское), Верблюжский (с. Верблюжка), Елисаветградский (с. Елисазетградка), Зиновьевский (г. Зиновьевск), Злынковский (с. Злынка), Знаменский (с. Знаменка), Компаниевский (с. Компаниевка), Мало-Высковский (м. Малая Выска), Новогородковский (с. Новгородка), Ново-Миргородский (м. Ново-Миргород), Ново-Прагский (с. Новая Прага), Ново-Украинский (м. Ново-Украинка), Ровненский (м. Ровно), Устиновкий (с. Устиновка), Хмелевский (м. Хмелевое), Цыбулевский (с. Цыбулевка)

Руководство

Председатели исполнительного комитета Зиновьевского окружного совета 
 1923 – 05.1925 – Радченко, Григорий Павлович (в партии –РСДРП (б) с 1917; годы жизни 1890–1940).
 1925 – 1926 – Мануйленко, Александр Илларионович (1917; 1895–1938).
 1927 – 1928 – Горбань, Михаил Карпович (1917; 1889–1937).
 1928 – 1929 – Бега, Федот Федотович (1919; 1893-1970).
 1929 – 1930 – Голубятников, Михаил Данилович (1920; 1897–1937).

Примечания

Ссылки 
 Елисаветградский - Зиновьевский округ

Округа УССР
История Кропивницкого